

Toponyme 

 Bagua est le chef-lieu du district de Bagua et la capitale de la province de Bagua dans le département d'Amazonas au Pérou. La ville est appelée localement Bagua-Capital, car dans le même département, mais dans la province d'Utcubamba, se trouve la ville de Bagua Grande ;
 Province de Bagua, l'une des 7 provinces du département d'Amazonas au Pérou.

Autres 
 Ba gua (), concept philosophique de la culture chinoise, souvent représenté par un diagramme octogonal.